Александр Салак (,  5 січня 1987, Страконіце) — колишній чеський хокеїст, воротар. Грав за збірну команди Чехії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 2004 року.

Захищав кольори професійних команд ТПС, «Флорида Пантерс», «Фер'єстад», СКА (Санкт-Петербург), «Сибір», «Локомотив» (Ярославль). 

Один сезон захищав кольори клубу КХЛ «Динамо» (Рига). Згодом два роки відіграв за чеську команду «Спарта» (Прага). Сезон 2021/22 провів у складі шведського «Юргордена».

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Швеції в складі «Фер'єстад» — 2011.

Клубна статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Збірна (статистика)

Примітки

Посилання 

чеські хокеїсти
чеські хокейні воротарі
Гравці збірної Чехії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти ТПС
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Фер'єстада»
Хокеїсти СКА (Санкт-Петербург)
Хокеїсти «Сибіра»
Хокеїсти «Локомотива» (Ярославль)
Хокеїсти «Динамо» (Рига)
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Хокеїсти «Спарти» (Прага)
Хокеїсти «Юргордена»